Спектор Володимир Давидович — поет, публіцист, журналіст і літературний діяч, Заслужений працівник культури України
 Воррен Спектор (Warren Evan Spector) — розробник комп'ютерних ігор.
 Спектор Григорій Йосипович (18 січня 1940  — 27 серпня 2003 , Київ ) — колишній адміністратор футбольного клубу «Динамо» (Київ).
 Спектор Ісай А. — український кінопродюсер, кінопрокатник 1910-х років.
 Регіна Спектор (Регіна Спектор Іллівна, англ. Regina Spektor; народилася 18 лютого 1980, Москва) — американська співачка і піаністка.

Див. також 
 18132 Спектор (18132 Spector) — астероїд головного поясу.